Martin Rakouský-d'Este také Martin von Habsburg-Lothringen (celým jménem: Martin Carl Amadeo Maria* 21. prosince 1959, Boulogne-Billancourt) je členem císařsko-královské rodiny z rodu Habsbursko-Lotrinského.

Život 
Narodil se 21. prosince 1959 ve francouzském Boulogne-Billancourtu jako čtvrté dítě arcivévody Roberta Rakouského-d'Este a arcivévodkyně Markéty Savojské-Aosty.

Studoval obor zemědělství a stal se zemědělským technikem. Dále vstoupil do rakouské armády jako záložní důstojník.

Dne 23. dubna 1994 mu byl udělen velkokříž Konstantinova řádu sv. Jiří.

Dne 17. dubna 2004 se v Birsteinu oženil (civilní sňatek) s princeznou Katharinou zu Isenburg. Církevní sňatek proběhl 7. května stejného roku. Spolu mají čtyři děti:
 arcivévoda Bartholomäus Karl Robert (nar. 27. července 2006)
 arcivévoda Emmanuel Achatius Franz Alexander (nar. 15. února 2008)
 arcivévodkyně Helene Cristina Margherita (nar. 13. července 2009)
 arcivévoda Luigi Amedeo Thadeus (nar. 12. února 2011)

Dne 25. dubna 2006 mu byl udělen rytířský velkokříž Řádu sv. Štěpána, papeže a mučedníka.

Tituly a oslovení 
 od 21. prosince 1959: Jeho císařská a královská Výsost arcivévoda Martin Rakouský-d'Este.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
  Angel Fire
  Rodovid

Arcivévodové
Rakouští-Este
Narození 21. prosince
Narození v roce 1959
Narození v Boulogne-Billancourtu
Muži
Žijící lidé